Carlo Filipe é um violonista, guitarrista, bandolinista, arranjador e compositor de música popular brasileira.

Violonistas do estado do Rio de Janeiro
Guitarristas do estado do Rio de Janeiro
Bandolinistas do estado do Rio de Janeiro
Arranjadores do Rio de Janeiro (estado)